Prozostrodontia — група цинодонтів, включаючи ссавців та їхніх найближчих родичів, таких як Tritheledontidae і Tritylodontidae.

Прозостродонти діагностується за кількома ознаками, серед яких: 
 Зменшення префронтальної та заочної кісток, зі зменшенням або зникненням кісткової розпірки, званої заглотковою планкою, що відокремлює очну ямку від скроневої області
 Нез'єднані зубні кістки нижньої щелепи
 Наявність невеликого отвору в черепі, який називається 
 , що тягнеться вздовж верхньої частини черепа і з'єднується з  на задній частині черепа
 Нервові шипи  нахилені назад
 Кульшова западина на сідничній кістці
 Положення невеликого виступу, що називається , близько до головки стегнової кістки

Кладограма

Примітки 

Систематика ссавців